Нуево Исраел има више значења:

 Нуево Исраел (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Исраел (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нуево Исраел (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику